Cernia – nome comune dei pesci della sottofamiglia Epinephelinae (famiglia Serranidae)
 Cernia a macchie arancione o cernia del Malabar
 Cernia bianca
 Cernia bruna
 Cernia dorata
 Cernia nera o cernia gigante
 Cernia di fondale o cernia dei relitti o cernia ombra (Polyprion americanus) – pesce della famiglia Polyprionidae
 Cernia rossa (Mycteroperca rubra) – pesce marino appartenente alla famiglia Serranidae